Visage puede referirse a:
 Visage (álbum), primer álbum del grupo británico Visage
 Visage (banda), grupo representativo dentro del estilo new romantic 
 Visage (videojuego), videojuego de survival horror